Koster steht für:

 ein Ernährungsberuf, siehe Vorkoster

Personen:
 Adrie Koster (* 1954), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Anouska Koster (* 1993), niederländische Radrennfahrerin
 Antonie Lodewijk Koster (1859–1937), niederländischer Landschaftsmaler, Aquarellist und Radierer
 Bruno Koster (* 1959), Schweizer Politiker
 Cornelis H. A. Koster (Kees Koster; 1943–2013), niederländischer Informatiker
 Daphne Koster (* 1981), niederländische Fußballspielerin
 Dora Koster (1939–2017), Schweizer Schriftstellerin
 Everhardus Koster (1817–1892), niederländischer Marine- und Landschaftsmaler
 Guido Gin Koster (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Hans de Koster (1914–1992), niederländischer Politiker
 Harmen Koster († nach 1520), deutscher Glockengießer
 Henry Koster (Botaniker) (1793–1820), britischer Schriftsteller und Naturforscher in Brasilien
 Henry Koster (1905–1988), deutscher Filmregisseur
 Ingo Koster (* 1950), deutscher Sänger, Komponist und Produzent
 Jan Koster (* 1945), niederländischer Linguist
 Joséphine Thérèse Koster (1902–1986), niederländische Botanikerin
 Klaas Koster (1885–1969), niederländischer Maler
 Lou Koster (1889–1973), luxemburgische Komponistin und Pianistin
 Markus Koster (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Maureen Koster (* 1992), niederländische Leichtathletin
 Peter Koster (1640–1710), deutscher Schreib- und Rechenmeister, Chronist
 R. M. Koster (* 1934), US-amerikanischer Schriftsteller
 Raph Koster (Raphael Koster; * 1971), US-amerikanischer Designer von Computerspielen
 Reiner Koster, Schweizer Motorradrennfahrer (* 1943)
 Robert Koster (* 1981), deutscher American-Football-Spieler
 Samuel W. Koster (1919–2006), US-amerikanischer General
 Severin Koster (* 1942), deutscher Altphilologe
 Willem Koster (1834–1907), niederländischer Anatom

geographisch:
 Koster (Dänemark), Ort auf der Insel Møn, Dänemark
 Koster (Südafrika), Kleinstadt in Südafrika
 Koster (Schweden), Insel in Schweden

Siehe auch:
 Coster